

Numismatica
Paolo – moneta coniata da papa Paolo III

Onomastica
Paolo – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Paolo – comes dell'Impero romano nella Gallia settentrionale
Paolo – fratello di Flavio Oreste
Paolo – console nel 352, sostenitore di Magnenzio
Paolo – console nel 496, fratello di Anastasio I Dicoro
Paolo – console nel 512
Paolo – praefectus urbi di Roma nel 438
Paolo – patriarca greco di Alessandria tra il 536 e il 540
Paolo – patriarca della Chiesa d'Oriente tra il 537 e il 538
Paolo – esarca di Ravenna dal 726 al 727
Paolo – martire cristiano a Roma nel IV secolo
Paolo di Tarso – apostolo e santo
Paolo Diacono – monaco, storico, poeta e scrittore longobardo
Paolo – nome di battaglia del comandante partigiano romagnolo Guglielmo Marconi
Connor Paolo – attore statunitense